Loris steht für:

 Loris (Papageien), eine Unterfamilie der Papageienvögel
 Loris (Primaten), eine Familie der Primaten
 Loris (Gattung), wissenschaftlicher Name der Primatengattung der Schlankloris
 Loris (South Carolina), Ort in den Vereinigten Staaten
 Loris (Vorname), männlicher Vorname
 ein Pseudonym des österreichischen Schriftstellers Hugo von Hofmannsthal, siehe Hugo von Hofmannsthal #Jugend

Loris ist der Familienname folgender Personen:
 Mathias Loris (* 1951), Musiklehrer, Trompeter, Orchesterleiter und Komponist
 Michail Tarielowitsch Loris-Melikow (1824–1888), russischer General und Innenminister
 Nick Loris (* 1968), Musiklehrer, Trompeter, Orchesterleiter, Komponist, Arrangeur und Sänger
 Peter Loris (1876–1952), banatschwäbischer Kapellmeister und Komponist
 Sami Loris (* 1978), Schweizer Schauspieler

Siehe auch:
 Lori (Begriffsklärung)